Tupinambá
Língua tupinambá
Tupinambá (Cachoeira do Sul)
Mário Tupinambá
Mário Tupinambá Filho
Tupinambá de Olivença
Marcelo Tupinambá
José Tupinambá da Frota
Grêmio Esportivo Tupinambá
Tupynambás Futebol Clube

Desambiguação